Агилар-де-ла-Фронтера () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 168 км². Население 13 693 человека (на 2010 год). Расстояние 50 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 
 
 
 
 
 www.aguilardelafrontera.com

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы